Сезон 1961/62 — 52-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 51-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. В ходе данного сезона «Аустрия» впервые приняла участие в розыгрыше Кубка европейских чемпионов.

По итогам сезона клуб в четвёртый раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став семикратным чемпионом Австрии и одиннадцатикратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы

Группа 1 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1961/62
Чемпионат Австрии 1961/62 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1961/62 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1961/62 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1961 на сайте AustriaSoccer.at

1961/1962
Аустрия Вена